Igny kan syfta på:
 Igny, Essonne
 Igny, Haute-Saône
 Igny-Comblizy